Zito Vieira, nome artístico de José Vieira (São Paulo, 1930) é um cantor e compositor brasileiro.

Discografia 
 A Fita Verde/Canção da Alma (1963)
 Quem Será/O Que Será de Mim (1962)
 Quisera Saber/Vai Saudade (1962)

Naturais da cidade de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo